Ca n'Altimira (Barcelona), finca senyorial al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona
 Ca n'Altimira (Cerdanyola del Vallès), masia al terme municipal de Cerdanyola del Vallès
 Jardins de Ca n'Altimira, jardins al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona
 Torre de Ca n'Altimira, al nord-est del terme de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
 Turó de Ca n'Altimira, puig al municipi de Cerdanyola del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental